L², de jongerenorganisatie van de VlaamsProgressieven
 Lijn 2 (metro van Barcelona)
 een lagrangepunt